Жервиль () — французская фамилия. Носители:

 Жервиль, Шарль де (1769—1853) — французский учёный-натуралист, геолог, историк, археолог.
 Жервиль-Реаш, Гастон — французский политический деятель.